Kaymen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland bzw. Polen liegen:
 Kaymen (1938–1946 Kaimen), Kreis Labiau: Saretschje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kaymen, Kreis Preußisch Holland: Kajmy, Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen